Тоцука — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоцука, Ёдзи (1942—2008) — японский физик, профессор Токийского университета.
 Тоцука, Куитиро (1891—1973) — японский государственный деятель.
 Тоцука, Наохиро (род. 1960) — японский дирижёр.

См. также 
 Тоцука-но цуруги — легендарный меч японской мифологии, принадлежащий Сусаноо, богу ветра и владыке штормов в пантеоне синтоизма.